

Geografia

Chiny 
 Lok – miejscowość

Serbia 
 Lok – miejscowość

Słowacja 
 Lok – wieś

Osoby 
 Cees Lok – holenderski piłkarz
 William Lok – hongkoński kierowca wyścigowy

Inne 
 LOK

Zobacz też 
 Lók